Tubuai – wyspa w Polinezji Francuskiej
 Tubuai (Îles Australes) – archipelag w Polinezji Francuskiej, obejmujący m.in. powyższą wyspę
 Tubuai – grupa etniczna, rdzenni mieszkańcy archipelagu